Ljestvice petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2013./14.

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Osječko-baranjska

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 NS Sisačko-moslovačka

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Zagrebačka

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Zagrebačka

2. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, Nogomet 22/14 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, adresar

Sjever 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, Nogomet 22/14 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, adresar

2. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori: 
 rsssf.com

Istok 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Slavonac i Stari Perkovci

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 

 Izvori: 
 zns-dn.com  
 sportnet.hr 
 NK Orebić

2. ŽNL Istarska

Centar 

 Izvori: 
 NS Pazin, Bilten br. 26 
 ŽNS Istarska, klubovi

Jug 

 Izvori: 
 ŽNS Istarska, Bilten br. 40 
 ŽNS Istarska, klubovi 
 NK Štinjan Pula

Sjever 

 Izvori: 
 ŽNS Istarska, Bilten br. 40 
 ŽNS Istarska, klubovi

2. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 KA portal 
 ŽNS Karlovačka, Službene vijesti

2. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 

 Izvori: 
 ŽNS Koprivničko-križevačka

2. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 ŽNS Krapinsko-zagorska

2. ŽNL Međimurska

Istok 

 Izvori: 
 Gool

Zapad 

 Izvori: 
  Gool

2. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 BRAČonline

2. ŽNL Virovitičko-podravska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

2. ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 ŽNS Zadarska

Varaždinska županija

2. ŽNL Varaždinska

Istok 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždin

Zapad 

 Izvori: 
 ŽNS Varaždin

1. liga NS Ludbreg 

 Izvori: 
 NS Ludbreg

Poveznice 
 MAXtv Prva Liga 2013./14.
 2. HNL 2013./14.
 3. HNL 2013./14.
 4. rang HNL-a 2013./14.
 6. rang HNL-a 2013./14.
 7. rang HNL-a 2013./14.
 Hrvatski nogometni kup 2013./14.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2013./14., 5. rang

2013-14
 5